Кубок Тото 2009–2010 — 26-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 16 команд прем'єр-ліги поділені на чотири групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вдруге переможцем турніру став Бейтар.

Груповий етап 
Групи виділені відповідно до географічного розташування клубів. Матчі були зіграні з 1 серпня до 15 грудня 2009 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 грудня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 грудня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 грудня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|13 січня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на soccerway 

2009–2010
2009 у футболі
2010 у футболі